Stanislaw Michejew ist der Name folgender Personen:

*Stanislaw Pawlowitsch Michejew (1940–2011), russischer Physiker
Stanislaw Sergejewitsch Michejew (* 1989), russischer Rennrodler